Thiemt ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Georg Thiemt (1924–1999), deutscher Autor und Regisseur
 Christine Thiemt (* 1965), österreichische Schriftstellerin und Übersetzerin